Umayodus es un género extinto de mamífero "condilartro" de fines del Paleoceno o principios del Eoceno. Era un miembro de la familia de los didolodóntidos que vivió en lo que ahora es Perú.

Es conocido a partir del holotipo LU3-801, un tercer diente molar derecho aislado, el cual fue encontrado en la formación Muñami de Laguna Umayo, en Perú. Fue nombrado originalmente por Javier N. Gelfo y Bernard Sigé en el año de 2011 y la especie tipo es Umayodus raimondi.

Filogenia 
Cladograma según Gelfo y Sigé, 2011:

Referencias 

Mamíferos del Paleoceno
Mamíferos del Eoceno
Condylarthra
Fósiles de Perú
Mamíferos extintos de América del Sur